Megerlin ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Megerlin (1528–1580), Professor der Medizin in Tübingen
 David Friederich Megerlin (1699–1778), deutscher Koranübersetzer, Hebraist und Theologe
 Johann Peter Megerlin (1644–1709), siehe Abraham a Sancta Clara
 Peter Megerlin (1623–1686), deutscher Jurist und Schweizer Mathematiker und Astronom

Siehe auch:
 Maegerlein